Dope & Faith (Coca y Fe) es el tercer episodio de la Cuarta temporada de la serie de televisión American Dad. Fue estrenado originalmente el 14 de octubre de 2007, dirigido por Caleb Meurer y escrito por Michael Shipley.

El episodio se centra en Stan que encuentra a un amigo e intenta hacerle la vida imposible para que se refugie en Dios y así ir al cielo juntos; y en Roger y Steve, el primero engaña al segundo haciéndole creer que una lechuza de Hogwarts le invita a pasar una temporada en la academia de magia.

Como casi todo episodio de American Dad - y su serie gemela Family Guy contiene varias referencias culturales, aunque en este episodio se centra en la heptalogía de Harry Potter.

Argumento 

La familia Smith está en la iglesia en el entierro de alguien a quien parece que nadie conoce, incluso el Padre Donovan. Después de sortear en una rifa un patín de pedales para navegar que toca a Stan este, disuesto a estrenarlo pide a su familia que vayan con él pero ninguno quiere ir así que se decide a llamar a algún amigo sin éxito. Al darse cuenta de que no tiene amigos vuelve a la iglesia a rezar y de repente aparece Brett un ultraconservador como Stan con quien tiene mucho en común. Los dos realizan muchas actividades juntos hasta que Brett le confiesa a Stan que no cree en Dios quedándose muy afectado porque no acepta esa parte de él. Este, después de una conversación con el Padre Donovan y preocupado por ir al cielo sin su amigo, decide hacerle la vida imposible para que se refugie en Dios y así ir al cielo juntos. Para ello le destruye su casa con una bomba, pero como su familia no estaba en la casa, Brett no se ve afectado. Después de esto Stan decide poner en la comida de su restaurante unas dosis de Gripe aviar con lo que finalmente tienen que cerrarle el restaurante. Cuando están viendo la noticia en la televisión, la mujer de Brett aparece en el restaurante y le dice que es lesbiana y que se va con su novia y sus hijos. Entonces desaparece del restaurante y Stan sale a buscarlo. Cuando se da cuenta, Brett está encime de un edificio dispuesto a suicidarse, antes de que Stan puede entrar en el edificio se tira y cae encima de un coche. En el hospital, Brett despierta y le dice que al haberse suicidado Dios lo mandó al infierno y que allí conoció al Diablo con quien hizo el trato de divulgar la gloria de Satán en la tierra si le devolvía la vida. Después de tocar la guitarra y beber la sangre con la que le estaban haciendo una transfusión Stan intenta decirle que no está bien haberle vendido su alma al Diablo, pero en el último momento se arrepiente y se da cuenta de que tiene que aceptarlo tal y como es.

Por otro lado, Steve y Roger van a la feria, allí conocen a una adivina que le dice a Steve que es especial y Roger no queda muy convencido. Para reírse de Steve, Roger le tira una lechuza junto a una carta en la que se puede leer que el primero ha sido invitado a la academia de EE. UU. Hogwarts. Los dos llegan hata una casa medio en ruinas en la que Steve dice a Roger que se va a estudiar magia, este observa que la casa está en ruinas pero Steve le dice que eso es debido a que es un muggle. Toca a la puerta y le abre un individuo que le pregunta si es el nuevo y a continuación le guía hasta el laboratorio donde se hace la droga, por el camino, ve a un hombre que parece tener el mono y Steve piensa que está luchando con un dementor. Ya en el laboratorio, el cual Steve piensa que es la clase de pociones a cargo de Snape, un hombre le dice «lávate las manos». Steve pensando que es un hechizo, repite la frase con la misma intensidad con la que se lo repite el otro hombre. Cuando Steve vuelve a casa, Roger se encuentra en el sofá y el primero saca un fajo de billetes que le da al extraterrestre. Este, viendo el negocio, decide darle un palillo chino y le dice que es una várita mágica. En otra escena se ve Roger hablando por teléfono con varios montones de billetes encima de la mesa y comprando varias cosas. Cuando llega Steve, esta vez saca un saco de cocaína, pensando que eran materiales para hacer hechizos. Roger le dice que si los hombres de la casa le siguieron y a continuación se ve el coche de los traficantes por la ventana. Antes de que entran en la casa armados Roger le dice a Steve que son mortífagos. Cuando entran se sucede un tiroteo y Steve convencido de que el palillo chino es una varita mágica, después de pronunciar el conjuro oculus reparo para reparar las gafas que se le habían caído al suelo, comienza a repetir «lávate las manos». La cabeza de Roger cae en la cocaína y coge unas armas y empieza a disparar, mientras Steve sigue pronunciando el conjuro. Cuando Roger mira más detenidamente, observa que todos están muertos y que el piso de arriba junto a la bañera se le derrumbó a uno de los traficantes encima, él piensa que fue gracia a su hechizo, pero realmente fue Roger disparando hacia el techo. Cuando todo está más calmado, Roger le dice a Steve que quiere enseñarle un conjuro más pero que van a neecsitar ácido y una bañera. 

Fin del episodio.

Producción 

La mayoría de referencias culturales se centran en las novelas de Harry Potter.

Título 

El título del episodio es una referencia al programa de ABC Hope & Faith.

Gag recursivo

Gag del laboratorio y los científicos 

Se vuelve a ver el gag del laboratorio y los técnicos son vueltos a ver, esta vez Stan les pregunta que si la máquina que proyecta una imagen de Dios en la mente de las personas está preparada. Cuando Stan llama, se ve una pistola de rayos y una silla en la que el cuerpo está sentado, y al final de cuello en luigar de la cabeza se puede observar una columna de humo.

Reparto/Voces 

Eartha Kitt como La adivina en la feria.

Referencias culturales 

La mayoría de referencias culturales que se producen en este episodio son en relación con Harry Potter; 
 Hogwarts es la academia en la que se enseña Magia en Harry Potter, y Albus Dumbledore el director de la misma.
 Los dementores son unos espectros de las novelas que se encargan de custodiar Azkaban la cárcel en la que encierran a los más poderosos magos en la novela.
 Oculus reparo es un hechizo que se hace para reparar los cristales de las gafas que se rompen.
 Los mortífagos son los seguidores del brujo tenebroso lord Voldemort.
 «El que no debe ser nombrado» es el otro nombre con el que se le conoce a lord Voldemort, el antagonista de la serie de novelas.
 Los muggles son en la novela todos aquellos que no son magos, también existen los sangre sucia, hijos de mago y humano corriente.
 Stan contagia la gripe aviar a varios clientes en un restaurante. La gripe aviar fue una pandemia que surgió en Turquía y se extendió a otros países.
 Roger está disfrazado como Tony Montana en Scarface.
 La frase final de Roger es una referencia a John George Haigh, un famoso asesino en serie británico conocido como el «asesino de la bañera ácida».
 Cuando Stan describe su visión del cielo junto a Brett, «Sister Chritian» de Night Ranger es escuchado de fondo. Es la segunda vez que aparece, la primera vez fue en Joint Custody. En este episodio en lugar de la original aparece una versión.
 La secuencia en la que Brett vende su alma al Diablo y obtiene habilidades para tocar la guitarra es una referencia al mito de Robert Johson.

Notas y referencias 

Ateísmo en la cultura popular
Episodios de American Dad